selyem, mint textilipari nyersanyag.
 Selyem, Alessandro Baricco novellája.
 Selyem, François Girard 2007-ben bemutatott filmje.